Das Campionati Internazionali di Sicilia 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 26. September bis 1. Oktober 2000 in Palermo stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche fand kein weiteres Turnier statt. Das Tennisturnier bei den Olympischen Spielen überschnitt sich zeitlich aber mit dem in Palermo, das zur Kategorie International Series gehörte.

Titelverteidiger im Einzel war der Franzose Arnaud Di Pasquale, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Stattdessen gewann der ungesetzte 19-jährige Belgier Olivier Rochus den ersten Titel seiner Karriere. Er besiegte dabei u. a. im Halbfinale seinen Bruder Christophe Rochus und schließlich im Finale den italienischen Wild-Card-Besitzer Daniel Nargiso.
Im Doppel gewannen das spanisch-argentinische Doppel bestehend aus Tomás Carbonell und Martin García. Sie gewannen das Finale kampflos gegen den Argentinier Pablo Albano und den Deutschen Marc-Kevin Goellner. Die beiden argentinischen Titelverteidiger Mariano Hood und Sebastián Prieto scheiterten in der zweiten Runde. Für Carbonell und García war es der erste Titel der Saison. Während es für den Spanier bereits sein 19. Doppelerfolg auf der Tour war, feierte García mit diesem Titel seinen dritten Turniererfolg.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Palermo